La passeggiata, film iz 1953.
 El Andador, film iz 1967.
 The Walk, film iz 2001.
 Put do slave (2015.) (The Walk)
 The Walk (pjesma sastava Beatles)
 The Walk (pjesma sastava Eurythmics)
 The Walk (pjesma sastava The Cure)